Говырино — название населённых пунктов.

Россия 
 Говырино — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Говырино — местечко в Переславском районе Ярославской области.